Монада може бити:

 Монада (филозофија), метафизички атом.
 Монада (биологија), једноћелијске праживотиње из класе бичара.